Тье́ррас (, «земли») — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Тьеррас-Альтас — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Касерес.
 Тьеррас-дель-Бурго — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 См. также 
 Тьерра (ед. ч.)